Operatie Argus (kernproeven), een serie van drie kernproeven boven de Zuidelijke Atlantische Oceaan
 Operatie Argus, een politieactie rond het bedrijf Sky Global